Denis Poillot (? – 1534), chevalier et diplomate français
 Edmond Poillot (1888 – 1910), journaliste, aviateur et boxeur français
 Émile Poillot (1886 – 1948), organiste et pianiste français
 Jules Poillot (1864 – 1942), médecin et homme politique français

Patronyme français